|-
|(26501)||2000 CP2|| align=right|13,4|| align=right|2,675|| align=right|0,196|| align=right|13,08|| align=right|4,373||MBA||2. februar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26502)||2000 CQ5|| align=right|15,0|| align=right|2,281|| align=right|0,119|| align=right|2,38|| align=right|3,445||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26503)||2000 CA9|| align=right|15,0|| align=right|2,311|| align=right|0,169|| align=right|9,00|| align=right|3,513||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26504)||2000 CM17|| align=right|15,4|| align=right|2,280|| align=right|0,147|| align=right|4,88|| align=right|3,443||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26505)||2000 CX21|| align=right|15,0|| align=right|2,427|| align=right|0,130|| align=right|3,96|| align=right|3,779||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26506)||2000 CO25|| align=right|14,1|| align=right|2,939|| align=right|0,037|| align=right|12,51|| align=right|5,037||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26507)||2000 CC29|| align=right|15,0|| align=right|2,717|| align=right|0,115|| align=right|1,90|| align=right|4,479||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26508)||2000 CD29|| align=right|15,4|| align=right|2,387|| align=right|0,177|| align=right|1,45|| align=right|3,688||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26509)||2000 CJ34|| align=right|14,8|| align=right|2,404|| align=right|0,209|| align=right|2,41|| align=right|3,726||MBA||5. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(26510)||2000 CZ34|| align=right|12,6|| align=right|5,255|| align=right|0,083|| align=right|5,48|| align=right|12,05||JUT||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26511)||2000 CB39|| align=right|14,7|| align=right|2,773|| align=right|0,152|| align=right|10,40|| align=right|4,616||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26512)||2000 CL46|| align=right|13,7|| align=right|3,062|| align=right|0,077|| align=right|12,03|| align=right|5,358||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26513)||2000 CP47|| align=right|15,3|| align=right|2,424|| align=right|0,090|| align=right|5,62|| align=right|3,774||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26514)||2000 CH48|| align=right|13,8|| align=right|2,563|| align=right|0,329|| align=right|6,41|| align=right|4,104||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26515)||2000 CJ53|| align=right|13,6|| align=right|3,060|| align=right|0,045|| align=right|10,84|| align=right|5,352||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26516)||2000 CW56|| align=right|12,9|| align=right|3,147|| align=right|0,226|| align=right|11,49|| align=right|5,583||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26517)||2000 CG62|| align=right|14,2|| align=right|2,353|| align=right|0,087|| align=right|12,01|| align=right|3,608||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26518)||2000 CM65|| align=right|14,5|| align=right|3,058|| align=right|0,123|| align=right|00,58|| align=right|5,346||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26519)||2000 CU70|| align=right|13,7|| align=right|3,176|| align=right|0,038|| align=right|8,76|| align=right|5,659||MBA||7. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26520)||2000 CQ75|| align=right|12,9|| align=right|2,680|| align=right|0,264|| align=right|15,25|| align=right|4,386||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26521)||2000 CS76|| align=right|13,4|| align=right|3,093|| align=right|0,247|| align=right|7,23|| align=right|5,440||MBA||10. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(26522)||2000 CZ83|| align=right|14,2|| align=right|2,989|| align=right|0,121|| align=right|1,59|| align=right|5,168||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26523)||2000 CA84|| align=right|14,0|| align=right|3,172|| align=right|0,133|| align=right|1,82|| align=right|5,649||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26524)||2000 CY85|| align=right|14,2|| align=right|2,358|| align=right|0,227|| align=right|7,57|| align=right|3,621||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26525)||2000 CD86|| align=right|13,7|| align=right|3,059|| align=right|0,148|| align=right|1,37|| align=right|5,349||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26526)||2000 CP86|| align=right|14,1|| align=right|2,271|| align=right|0,125|| align=right|5,90|| align=right|3,422||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26527)||2000 CH87|| align=right|14,7|| align=right|2,635|| align=right|0,177|| align=right|1,98|| align=right|4,276||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26528)||2000 CL92|| align=right|14,1|| align=right|3,153|| align=right|0,104|| align=right|2,04|| align=right|5,598||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26529)||2000 CM94|| align=right|13,9|| align=right|2,552|| align=right|0,107|| align=right|11,73|| align=right|4,076||MBA||8. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26530)||2000 CY96|| align=right|14,4|| align=right|2,790|| align=right|0,102|| align=right|4,63|| align=right|4,660||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26531)||2000 CP100|| align=right|14,2|| align=right|2,860|| align=right|0,036|| align=right|2,84|| align=right|4,837||MBA||10. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(26532)||2000 CZ102|| align=right|14,5|| align=right|2,767|| align=right|0,076|| align=right|5,16|| align=right|4,601||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26533)||2000 CG108|| align=right|14,9|| align=right|2,537|| align=right|0,147|| align=right|13,92|| align=right|4,040||MBA||5. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(26534)||2000 DA|| align=right|13,7|| align=right|2,338|| align=right|0,148|| align=right|8,78|| align=right|3,574||MBA||16. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26535)||2000 DG3|| align=right|12,8|| align=right|2,571|| align=right|0,205|| align=right|14,06|| align=right|4,121||MBA||27. februar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26536)||2000 DL3|| align=right|13,6|| align=right|3,073|| align=right|0,073|| align=right|8,86|| align=right|5,387||MBA||27. februar 2000||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(26537)||2000 DA5|| align=right|15,1|| align=right|2,442|| align=right|0,158|| align=right|5,07|| align=right|3,815||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26538)||2000 DG7|| align=right|12,9|| align=right|2,673|| align=right|0,154|| align=right|14,08|| align=right|4,369||MBA||29. februar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(26539)||2000 DJ10|| align=right|15,2|| align=right|2,402|| align=right|0,200|| align=right|1,73|| align=right|3,723||MBA||26. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(26540)||2000 DF13|| align=right|14,3|| align=right|2,713|| align=right|0,192|| align=right|8,64|| align=right|4,468||MBA||28. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(26541)||2000 DV15|| align=right|13,8|| align=right|2,961|| align=right|0,059|| align=right|2,17|| align=right|5,095||MBA||27. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(26542)||2000 DA27|| align=right|14,6|| align=right|2,272|| align=right|0,203|| align=right|4,59|| align=right|3,424||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26543)||2000 DJ33|| align=right|15,0|| align=right|2,246|| align=right|0,205|| align=right|3,43|| align=right|3,366||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26544)||2000 DN37|| align=right|14,8|| align=right|2,688|| align=right|0,105|| align=right|4,68|| align=right|4,407||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26545)||2000 DK39|| align=right|14,9|| align=right|2,623|| align=right|0,158|| align=right|4,09|| align=right|4,248||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26546)||2000 DH41|| align=right|14,9|| align=right|2,911|| align=right|0,016|| align=right|3,50|| align=right|4,965||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26547)||2000 DM41|| align=right|14,4|| align=right|2,694|| align=right|0,167|| align=right|13,05|| align=right|4,421||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26548)||2000 DF56|| align=right|14,6|| align=right|3,028|| align=right|0,019|| align=right|7,59|| align=right|5,268||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26549)||2000 DZ57|| align=right|15,7|| align=right|2,282|| align=right|0,197|| align=right|5,43|| align=right|3,446||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26550)||2000 DQ62|| align=right|13,7|| align=right|3,156|| align=right|0,117|| align=right|6,48|| align=right|5,605||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26551)||2000 DS73|| align=right|15,2|| align=right|2,564|| align=right|0,086|| align=right|2,79|| align=right|4,106||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26552)||2000 DT74|| align=right|14,1|| align=right|2,584|| align=right|0,120|| align=right|10,61|| align=right|4,154||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26553)||2000 DO75|| align=right|14,2|| align=right|3,303|| align=right|0,187|| align=right|1,66|| align=right|6,003||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26554)||2000 DU82|| align=right|14,7|| align=right|2,276|| align=right|0,264|| align=right|5,16|| align=right|3,433||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26555)||2000 DH101|| align=right|13,9|| align=right|3,182|| align=right|0,152|| align=right|12,23|| align=right|5,676||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26556)||2000 DG107|| align=right|14,3|| align=right|2,550|| align=right|0,082|| align=right|10,64|| align=right|4,072||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26557)||2000 DS107|| align=right|15,1|| align=right|2,732|| align=right|0,106|| align=right|3,91|| align=right|4,515||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26558)||2000 EA12|| align=right|13,2|| align=right|3,192|| align=right|0,121|| align=right|19,05|| align=right|5,701||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26559)||2000 EX29|| align=right|15,1|| align=right|2,359|| align=right|0,131|| align=right|7,52|| align=right|3,622||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26560)||2000 EQ36|| align=right|14,3|| align=right|2,485|| align=right|0,095|| align=right|10,94|| align=right|3,917||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26561)||2000 EV37|| align=right|13,2|| align=right|3,380|| align=right|0,171|| align=right|8,58|| align=right|6,213||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26562)||2000 EB38|| align=right|14,4|| align=right|2,679|| align=right|0,195|| align=right|11,73|| align=right|4,385||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26563)||2000 EG39|| align=right|12,5|| align=right|3,209|| align=right|0,073|| align=right|19,18|| align=right|5,747||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26564)||2000 EC46|| align=right|13,8|| align=right|2,592|| align=right|0,078|| align=right|14,51|| align=right|4,172||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26565)||2000 EF47|| align=right|13,1|| align=right|3,198|| align=right|0,160|| align=right|22,82|| align=right|5,719||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26566)||2000 EH47|| align=right|14,0|| align=right|3,044|| align=right|0,125|| align=right|10,43|| align=right|5,309||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26567)||2000 EC48|| align=right|14,2|| align=right|2,556|| align=right|0,204|| align=right|1,47|| align=right|4,085||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26568)||2000 ET49|| align=right|13,3|| align=right|3,170|| align=right|0,200|| align=right|14,94|| align=right|5,643||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26569)||2000 EL77|| align=right|14,2|| align=right|2,482|| align=right|0,193|| align=right|14,06|| align=right|3,909||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26570)||2000 EU77|| align=right|13,4|| align=right|3,163|| align=right|0,138|| align=right|6,67|| align=right|5,625||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26571)||2000 EN84|| align=right|12,8|| align=right|2,785|| align=right|0,101|| align=right|15,19|| align=right|4,647||MBA||7. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26572)||2000 EP84|| align=right|13,6|| align=right|3,050|| align=right|0,088|| align=right|8,58|| align=right|5,326||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26573)||2000 EG87|| align=right|13,9|| align=right|2,295|| align=right|0,147|| align=right|6,42|| align=right|3,475||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26574)||2000 ER87|| align=right|14,2|| align=right|2,633|| align=right|0,232|| align=right|2,00|| align=right|4,271||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26575)||2000 ES89|| align=right|14,4|| align=right|2,443|| align=right|0,191|| align=right|3,62|| align=right|3,818||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26576)||2000 EN90|| align=right|13,7|| align=right|3,061|| align=right|0,035|| align=right|9,20|| align=right|5,356||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26577)||2000 EC91|| align=right|13,8|| align=right|2,991|| align=right|0,093|| align=right|10,21|| align=right|5,172||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26578)||2000 EH92|| align=right|14,2|| align=right|2,996|| align=right|0,097|| align=right|9,89|| align=right|5,186||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26579)||2000 EU96|| align=right|12,4|| align=right|3,145|| align=right|0,142|| align=right|18,63|| align=right|5,577||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26580)||2000 EW97|| align=right|14,0|| align=right|2,599|| align=right|0,123|| align=right|13,43|| align=right|4,190||MBA||12. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26581)||2000 EP107|| align=right|13,1|| align=right|2,772|| align=right|0,087|| align=right|8,49|| align=right|4,615||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26582)||2000 EV107|| align=right|13,6|| align=right|2,574|| align=right|0,183|| align=right|9,65|| align=right|4,128||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26583)||2000 EF109|| align=right|13,3|| align=right|3,154|| align=right|0,062|| align=right|12,82|| align=right|5,601||MBA||8. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(26584)||2000 EF114|| align=right|13,6|| align=right|2,959|| align=right|0,041|| align=right|7,57|| align=right|5,089||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26585)||2000 ED116|| align=right|14,0|| align=right|3,204|| align=right|0,198|| align=right|00,31|| align=right|5,734||MBA||10. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(26586)||2000 EF116|| align=right|13,3|| align=right|2,776|| align=right|0,102|| align=right|10,40|| align=right|4,624||MBA||10. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(26587)||2000 EU125|| align=right|15,0|| align=right|2,742|| align=right|0,091|| align=right|9,93|| align=right|4,539||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26588)||2000 EX128|| align=right|14,2|| align=right|2,706|| align=right|0,112|| align=right|10,46|| align=right|4,451||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26589)||2000 EN133|| align=right|13,9|| align=right|2,643|| align=right|0,282|| align=right|4,86|| align=right|4,295||MBA||11. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26590)||2000 EY136|| align=right|14,9|| align=right|2,358|| align=right|0,133|| align=right|7,73|| align=right|3,621||MBA||12. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26591)||2000 ET141|| align=right|13,8|| align=right|2,527|| align=right|0,131|| align=right|2,70|| align=right|4,017||MBA||2. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(26592)||2000 EE144|| align=right|13,5|| align=right|2,687|| align=right|0,180|| align=right|11,42|| align=right|4,405||MBA||3. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(26593)||2000 EC145|| align=right|13,6|| align=right|3,063|| align=right|0,093|| align=right|9,25|| align=right|5,361||MBA||3. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(26594)||2000 EF151|| align=right|12,5|| align=right|2,992|| align=right|0,117|| align=right|10,62|| align=right|5,175||MBA||5. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(26595)||2000 EJ153|| align=right|13,8|| align=right|3,069|| align=right|0,053|| align=right|8,42|| align=right|5,376||MBA||6. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(26596)||2000 EE171|| align=right|15,7|| align=right|2,577|| align=right|0,086|| align=right|12,46|| align=right|4,137||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26597)||2000 EF171|| align=right|13,5|| align=right|3,054|| align=right|0,104|| align=right|10,71|| align=right|5,338||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26598)||2000 EV171|| align=right|13,6|| align=right|2,884|| align=right|0,067|| align=right|12,50|| align=right|4,897||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26599)||2000 EZ171|| align=right|12,8|| align=right|3,021|| align=right|0,210|| align=right|12,17|| align=right|5,249||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26600)||2000 EX182|| align=right|15,4|| align=right|2,185|| align=right|0,191|| align=right|2,36|| align=right|3,228||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26601)||2000 FD1|| align=right|11,5|| align=right|5,248|| align=right|0,092|| align=right|23,48|| align=right|12,03||JUT||26. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26602)||2000 FQ11|| align=right|13,7|| align=right|2,929|| align=right|0,086|| align=right|14,81|| align=right|5,012||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26603)||2000 FT17|| align=right|12,4|| align=right|2,994|| align=right|0,113|| align=right|11,33|| align=right|5,181||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26604)||2000 FO25|| align=right|12,3|| align=right|2,902|| align=right|0,348|| align=right|15,12|| align=right|4,942||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26605)||2000 FS26|| align=right|14,2|| align=right|2,477|| align=right|0,067|| align=right|7,34|| align=right|3,897||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26606)||2000 FH31|| align=right|14,2|| align=right|2,994|| align=right|0,067|| align=right|11,23|| align=right|5,180||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26607)||2000 FA33|| align=right|13,1|| align=right|3,395|| align=right|0,050|| align=right|16,47|| align=right|6,255||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26608)||2000 FZ33|| align=right|14,5|| align=right|3,048|| align=right|0,246|| align=right|3,47|| align=right|5,320||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26609)||2000 FQ34|| align=right|13,4|| align=right|3,245|| align=right|0,102|| align=right|5,51|| align=right|5,843||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26610)||2000 FK39|| align=right|12,6|| align=right|3,048|| align=right|0,035|| align=right|5,38|| align=right|5,321||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26611)||2000 FT41|| align=right|14,6|| align=right|2,375|| align=right|0,043|| align=right|7,23|| align=right|3,659||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26612)||2000 FL55|| align=right|14,4|| align=right|2,568|| align=right|0,188|| align=right|14,32|| align=right|4,114||MBA||30. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(26613)||2000 GL2|| align=right|13,7|| align=right|3,038|| align=right|0,056|| align=right|9,45|| align=right|5,294||MBA||3. april 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(26614)||2000 GD4|| align=right|13,6|| align=right|3,131|| align=right|0,155|| align=right|1,07|| align=right|5,539||MBA||5. april 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(26615)||2000 GV5|| align=right|13,1|| align=right|3,211|| align=right|0,027|| align=right|8,80|| align=right|5,753||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26616)||2000 GG6|| align=right|13,8|| align=right|2,670|| align=right|0,202|| align=right|11,66|| align=right|4,362||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26617)||2000 GV9|| align=right|15,6|| align=right|2,254|| align=right|0,207|| align=right|5,39|| align=right|3,383||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26618)||2000 GX24|| align=right|14,2|| align=right|3,008|| align=right|0,126|| align=right|1,27|| align=right|5,217||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26619)||2000 GP44|| align=right|13,9|| align=right|2,882|| align=right|0,005|| align=right|2,34|| align=right|4,893||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26620)||2000 GQ45|| align=right|14,6|| align=right|2,912|| align=right|0,124|| align=right|2,14|| align=right|4,968||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26621)||2000 GY57|| align=right|13,8|| align=right|2,918|| align=right|0,226|| align=right|4,90|| align=right|4,985||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26622)||2000 GH75|| align=right|14,9|| align=right|2,614|| align=right|0,116|| align=right|2,38|| align=right|4,226||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26623)||2000 GK82|| align=right|13,1|| align=right|3,169|| align=right|0,234|| align=right|11,15|| align=right|5,640||MBA||8. april 2000||Farpoint||Farpoint
|-
|(26624)||2000 GX88|| align=right|14,0|| align=right|2,395|| align=right|0,116|| align=right|7,27|| align=right|3,705||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26625)||2000 GY92|| align=right|12,9|| align=right|3,156|| align=right|0,094|| align=right|5,86|| align=right|5,606||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26626)||2000 GZ96|| align=right|13,7|| align=right|2,564|| align=right|0,154|| align=right|13,18|| align=right|4,106||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26627)||2000 GC99|| align=right|14,1|| align=right|2,603|| align=right|0,175|| align=right|13,68|| align=right|4,198||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26628)||2000 GX114|| align=right|12,2|| align=right|3,026|| align=right|0,112|| align=right|9,19|| align=right|5,264||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|26629 Zahller||2000 GZ132|| align=right|13,7|| align=right|2,669|| align=right|0,114|| align=right|11,31|| align=right|4,360||MBA||12. april 2000||Flagstaff USNO||C. B. Luginbuhl
|-
|(26630)||2000 GH133|| align=right|12,9|| align=right|2,574|| align=right|0,117|| align=right|12,68|| align=right|4,128||MBA||12. april 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(26631)||2000 GE136|| align=right|12,6|| align=right|3,018|| align=right|0,129|| align=right|10,70|| align=right|5,243||MBA||12. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26632)||2000 HS30|| align=right|13,3|| align=right|2,527|| align=right|0,116|| align=right|4,84|| align=right|4,016||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26633)||2000 HS47|| align=right|14,1|| align=right|3,225|| align=right|0,177|| align=right|2,55|| align=right|5,791||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26634)||2000 HX51|| align=right|14,5|| align=right|3,063|| align=right|0,163|| align=right|00,52|| align=right|5,361||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26635)||2000 HC53|| align=right|13,5|| align=right|3,169|| align=right|0,151|| align=right|1,20|| align=right|5,641||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26636)||2000 HX57|| align=right|13,1|| align=right|2,690|| align=right|0,131|| align=right|14,03|| align=right|4,410||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26637)||2000 HE82|| align=right|15,1|| align=right|2,591|| align=right|0,233|| align=right|3,44|| align=right|4,170||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26638)||2000 HO88|| align=right|13,4|| align=right|2,658|| align=right|0,110|| align=right|21,24|| align=right|4,333||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|26639 Murgaš||2000 JB7|| align=right|15,6|| align=right|2,361|| align=right|0,162|| align=right|4,59|| align=right|3,627||MBA||5. maj 2000||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|26640 Bahýľ||2000 JV10|| align=right|14,8|| align=right|2,981|| align=right|0,128|| align=right|13,65|| align=right|5,146||MBA||9. maj 2000||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(26641)||2000 JT30|| align=right|13,2|| align=right|3,162|| align=right|0,045|| align=right|8,09|| align=right|5,621||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26642)||2000 JJ55|| align=right|14,4|| align=right|2,926|| align=right|0,044|| align=right|2,80|| align=right|5,004||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26643)||2000 JT59|| align=right|13,0|| align=right|2,598|| align=right|0,148|| align=right|13,21|| align=right|4,187||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26644)||2000 JJ61|| align=right|14,0|| align=right|2,601|| align=right|0,153|| align=right|14,31|| align=right|4,195||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26645)||2000 JJ66|| align=right|12,3|| align=right|3,447|| align=right|0,034|| align=right|12,80|| align=right|6,399||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26646)||2000 KG67|| align=right|13,2|| align=right|3,232|| align=right|0,093|| align=right|20,09|| align=right|5,808||MBA||31. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26647)||2000 LT|| align=right|13,6|| align=right|3,176|| align=right|0,099|| align=right|15,23|| align=right|5,659||MBA||2. junij 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(26648)||2000 LY7|| align=right|13,9|| align=right|3,049|| align=right|0,213|| align=right|13,99|| align=right|5,324||MBA||5. junij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26649)||2000 ML6|| align=right|11,8|| align=right|3,189|| align=right|0,018|| align=right|22,58|| align=right|5,694||MBA||30. junij 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(26650)||2000 OY20|| align=right|14,3|| align=right|2,619|| align=right|0,258|| align=right|5,25|| align=right|4,239||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26651)||2000 OB45|| align=right|14,0|| align=right|2,402|| align=right|0,114|| align=right|12,78|| align=right|3,721||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26652)||2000 QH219|| align=right|14,4|| align=right|2,630|| align=right|0,257|| align=right|6,44|| align=right|4,263||MBA||20. avgust 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26653)||2000 RY52|| align=right|14,5|| align=right|2,317|| align=right|0,174|| align=right|5,78|| align=right|3,526||MBA||4. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26654)||2000 RH103|| align=right|13,7|| align=right|2,564|| align=right|0,130|| align=right|11,92|| align=right|4,104||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26655)||2000 SV87|| align=right|13,0|| align=right|2,712|| align=right|0,025|| align=right|11,66|| align=right|4,466||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26656)||2000 SN160|| align=right|15,0|| align=right|2,253|| align=right|0,139|| align=right|9,88|| align=right|3,382||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26657)||2000 SX293|| align=right|13,5|| align=right|2,596|| align=right|0,269|| align=right|10,58|| align=right|4,181||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26658)||2000 UN90|| align=right|14,4|| align=right|2,446|| align=right|0,206|| align=right|6,75|| align=right|3,825||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26659)||2000 VY29|| align=right|15,5|| align=right|2,232|| align=right|0,180|| align=right|4,08|| align=right|3,335||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26660)||2000 VG33|| align=right|14,2|| align=right|2,324|| align=right|0,088|| align=right|9,08|| align=right|3,543||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|26661 Kempelen||2000 WY67|| align=right|15,9|| align=right|2,276|| align=right|0,034|| align=right|6,76|| align=right|3,432||MBA||27. november 2000||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(26662)||2000 WB181|| align=right|14,2|| align=right|2,574|| align=right|0,261|| align=right|11,53|| align=right|4,129||MBA||29. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26663)||2000 XK47|| align=right|18,2|| align=right|1,546|| align=right|0,472|| align=right|13,55|| align=right|1,922||APL||15. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26664)||2000 YB7|| align=right|15,8|| align=right|2,594|| align=right|0,118|| align=right|3,41|| align=right|4,177||MBA||20. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26665)||2000 YF60|| align=right|15,9|| align=right|2,400|| align=right|0,165|| align=right|2,54|| align=right|3,718||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26666)||2000 YN97|| align=right|14,8|| align=right|2,272|| align=right|0,153|| align=right|4,02|| align=right|3,424||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26667)||2001 AS41|| align=right|14,4|| align=right|2,375|| align=right|0,176|| align=right|4,46|| align=right|3,659||MBA||3. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26668)||2001 BV7|| align=right|14,2|| align=right|3,079|| align=right|0,140|| align=right|7,86|| align=right|5,403||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26669)||2001 BW44|| align=right|14,2|| align=right|2,851|| align=right|0,145|| align=right|12,93|| align=right|4,812||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26670)||2001 BC74|| align=right|13,3|| align=right|2,631|| align=right|0,099|| align=right|12,29|| align=right|4,266||MBA||30. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26671)||2001 DQ73|| align=right|16,6|| align=right|2,384|| align=right|0,068|| align=right|1,43|| align=right|3,679||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26672)||2001 DR74|| align=right|15,4|| align=right|2,327|| align=right|0,112|| align=right|7,33|| align=right|3,550||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26673)||2001 DJ92|| align=right|15,0|| align=right|2,381|| align=right|0,174|| align=right|9,77|| align=right|3,674||MBA||20. februar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(26674)||2001 DB99|| align=right|14,1|| align=right|3,128|| align=right|0,068|| align=right|15,75|| align=right|5,532||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26675)||2001 EZ|| align=right|14,2|| align=right|2,665|| align=right|0,304|| align=right|13,52|| align=right|4,351||MBA||1. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26676)||2001 EZ10|| align=right|14,6|| align=right|2,728|| align=right|0,140|| align=right|11,19|| align=right|4,506||MBA||2. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(26677)||2001 EJ18|| align=right|16,5|| align=right|1,540|| align=right|0,019|| align=right|27,75|| align=right|1,911||MBA||15. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26678)||2001 EN19|| align=right|13,4|| align=right|3,186|| align=right|0,221|| align=right|9,47|| align=right|5,685||MBA||15. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26679)||2001 FX5|| align=right|14,4|| align=right|2,543|| align=right|0,198|| align=right|7,23|| align=right|4,054||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26680)||2001 FL8|| align=right|14,1|| align=right|2,555|| align=right|0,139|| align=right|7,76|| align=right|4,083||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26681)||2001 FQ8|| align=right|15,5|| align=right|2,365|| align=right|0,153|| align=right|1,26|| align=right|3,637||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26682)||2001 FV8|| align=right|15,8|| align=right|2,417|| align=right|0,181|| align=right|3,14|| align=right|3,757||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26683)||2001 FM22|| align=right|14,7|| align=right|2,623|| align=right|0,190|| align=right|13,46|| align=right|4,246||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26684)||2001 FZ35|| align=right|17,0|| align=right|2,165|| align=right|0,141|| align=right|5,78|| align=right|3,184||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26685)||2001 FK44|| align=right|14,3|| align=right|3,074|| align=right|0,116|| align=right|00,29|| align=right|5,389||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26686)||2001 FT45|| align=right|16,3|| align=right|2,409|| align=right|0,184|| align=right|1,56|| align=right|3,737||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26687)||2001 FH54|| align=right|13,8|| align=right|2,603|| align=right|0,164|| align=right|13,83|| align=right|4,198||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26688)||2001 FZ54|| align=right|14,8|| align=right|2,889|| align=right|0,029|| align=right|2,92|| align=right|4,909||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26689)||2001 FD56|| align=right|15,6|| align=right|2,519|| align=right|0,018|| align=right|4,53|| align=right|3,998||MBA||23. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26690)||2001 FS57|| align=right|14,8|| align=right|2,433|| align=right|0,207|| align=right|4,45|| align=right|3,795||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26691)||2001 FZ76|| align=right|15,7|| align=right|2,261|| align=right|0,157|| align=right|5,25|| align=right|3,399||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26692)||2001 FM80|| align=right|13,8|| align=right|2,988|| align=right|0,097|| align=right|11,15|| align=right|5,165||MBA||21. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26693)||2001 FP87|| align=right|16,7|| align=right|2,293|| align=right|0,209|| align=right|7,96|| align=right|3,472||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26694)||2001 FR98|| align=right|14,8|| align=right|2,409|| align=right|0,084|| align=right|7,29|| align=right|3,738||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26695)||2001 FC111|| align=right|15,1|| align=right|3,150|| align=right|0,202|| align=right|9,90|| align=right|5,591||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26696)||2001 FE112|| align=right|15,9|| align=right|2,247|| align=right|0,121|| align=right|1,90|| align=right|3,367||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26697)||2001 FJ127|| align=right|13,7|| align=right|2,745|| align=right|0,089|| align=right|10,15|| align=right|4,548||MBA||29. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26698)||2001 FN128|| align=right|13,9|| align=right|2,311|| align=right|0,260|| align=right|25,41|| align=right|3,513||MBA||31. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26699)||2001 FZ128|| align=right|15,6|| align=right|2,345|| align=right|0,180|| align=right|5,27|| align=right|3,591||MBA||30. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26700)||2001 FD134|| align=right|14,0|| align=right|3,022|| align=right|0,059|| align=right|10,28|| align=right|5,253||MBA||20. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(26701)||2001 FH134|| align=right|14,4|| align=right|2,994|| align=right|0,058|| align=right|11,04|| align=right|5,179||MBA||20. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(26702)||2001 FK143|| align=right|12,9|| align=right|3,216|| align=right|0,079|| align=right|10,44|| align=right|5,767||MBA||23. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26703)||2001 FB144|| align=right|14,7|| align=right|2,572|| align=right|0,177|| align=right|9,92|| align=right|4,124||MBA||23. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26704)||2001 FW144|| align=right|15,6|| align=right|2,644|| align=right|0,071|| align=right|1,54|| align=right|4,298||MBA||23. marec 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(26705)||2001 FL145|| align=right|11,9|| align=right|5,182|| align=right|0,089|| align=right|11,84|| align=right|11,80||JUT||24. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26706)||2001 FA154|| align=right|14,1|| align=right|2,643|| align=right|0,190|| align=right|14,43|| align=right|4,295||MBA||26. marec 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(26707)||2001 FP155|| align=right|15,8|| align=right|2,369|| align=right|0,143|| align=right|3,79|| align=right|3,646||MBA||26. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26708)||2001 FG158|| align=right|16,3|| align=right|2,234|| align=right|0,097|| align=right|3,52|| align=right|3,339||MBA||27. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(26709)||2001 FX158|| align=right|14,3|| align=right|2,688|| align=right|0,127|| align=right|12,30|| align=right|4,407||MBA||28. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26710)||2001 FY158|| align=right|15,4|| align=right|2,551|| align=right|0,120|| align=right|13,68|| align=right|4,073||MBA||28. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26711)||2001 FQ170|| align=right|14,3|| align=right|3,008|| align=right|0,128|| align=right|8,96|| align=right|5,216||MBA||24. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26712)||2001 FV180|| align=right|16,1|| align=right|2,388|| align=right|0,161|| align=right|2,42|| align=right|3,689||MBA||20. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26713)||2001 GR|| align=right|13,9|| align=right|3,102|| align=right|0,099|| align=right|11,83|| align=right|5,461||MBA||13. april 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(26714)||2001 GL1|| align=right|16,3|| align=right|1,919|| align=right|0,075|| align=right|21,22|| align=right|2,657||MBA||13. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|26715 South Dakota||2001 HJ|| align=right|15,6|| align=right|2,715|| align=right|0,107|| align=right|4,18|| align=right|4,474||MBA||16. april 2001||Badlands||R. Dyvig
|-
|(26716)||2001 HZ3|| align=right|15,6|| align=right|2,256|| align=right|0,147|| align=right|2,86|| align=right|3,388||MBA||18. april 2001||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(26717)||2001 HL5|| align=right|15,8|| align=right|2,355|| align=right|0,132|| align=right|5,49|| align=right|3,614||MBA||18. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26718)||2001 HP5|| align=right|12,2|| align=right|3,203|| align=right|0,031|| align=right|20,62|| align=right|5,731||MBA||18. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26719)||2001 HQ5|| align=right|13,2|| align=right|3,181|| align=right|0,144|| align=right|4,09|| align=right|5,673||MBA||18. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26720)||2001 HB6|| align=right|15,6|| align=right|2,332|| align=right|0,124|| align=right|2,00|| align=right|3,561||MBA||18. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26721)||2001 HG6|| align=right|14,8|| align=right|2,300|| align=right|0,228|| align=right|5,70|| align=right|3,489||MBA||18. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26722)||2001 HK7|| align=right|13,2|| align=right|3,078|| align=right|0,267|| align=right|18,92|| align=right|5,400||MBA||21. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26723)||2001 HE8|| align=right|16,3|| align=right|2,317|| align=right|0,252|| align=right|1,03|| align=right|3,525||MBA||18. april 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(26724)||2001 HU8|| align=right|13,3|| align=right|3,106|| align=right|0,249|| align=right|15,20|| align=right|5,472||MBA||16. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26725)||2001 HH9|| align=right|13,4|| align=right|3,157|| align=right|0,112|| align=right|13,57|| align=right|5,609||MBA||16. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26726)||2001 HD10|| align=right|15,4|| align=right|2,319|| align=right|0,204|| align=right|3,52|| align=right|3,530||MBA||16. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26727)||2001 HK10|| align=right|14,8|| align=right|2,572|| align=right|0,165|| align=right|8,31|| align=right|4,125||MBA||16. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26728)||2001 HM10|| align=right|15,0|| align=right|2,718|| align=right|0,025|| align=right|3,18|| align=right|4,479||MBA||16. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26729)||2001 HE12|| align=right|13,9|| align=right|2,790|| align=right|0,167|| align=right|8,95|| align=right|4,658||MBA||18. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26730)||2001 HJ13|| align=right|14,5|| align=right|3,043|| align=right|0,063|| align=right|10,73|| align=right|5,307||MBA||18. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26731)||2001 HE14|| align=right|14,1|| align=right|2,605|| align=right|0,261|| align=right|11,75|| align=right|4,203||MBA||23. april 2001||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(26732)||2001 HB16|| align=right|16,0|| align=right|2,286|| align=right|0,102|| align=right|2,38|| align=right|3,455||MBA||22. april 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|26733 Nanavisitor||2001 HC16|| align=right|15,4|| align=right|2,602|| align=right|0,155|| align=right|2,09|| align=right|4,197||MBA||22. april 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|26734 Terryfarrell||2001 HG16|| align=right|15,1|| align=right|2,525|| align=right|0,126|| align=right|9,58|| align=right|4,011||MBA||23. april 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(26735)||2001 HL27|| align=right|13,8|| align=right|3,102|| align=right|0,121|| align=right|9,02|| align=right|5,462||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26736)||2001 HM27|| align=right|15,8|| align=right|2,383|| align=right|0,117|| align=right|5,91|| align=right|3,678||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26737)||2001 HQ28|| align=right|14,9|| align=right|2,278|| align=right|0,189|| align=right|5,87|| align=right|3,438||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26738)||2001 HB32|| align=right|15,3|| align=right|2,215|| align=right|0,171|| align=right|7,11|| align=right|3,296||MBA||28. april 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(26739)||2001 HV32|| align=right|16,0|| align=right|2,240|| align=right|0,168|| align=right|2,72|| align=right|3,352||MBA||23. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26740)||2001 HN34|| align=right|14,9|| align=right|3,188|| align=right|0,175|| align=right|1,09|| align=right|5,692||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26741)||2001 HZ35|| align=right|14,2|| align=right|2,375|| align=right|0,059|| align=right|7,12|| align=right|3,659||MBA||29. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26742)||2001 HW36|| align=right|15,0|| align=right|2,788|| align=right|0,213|| align=right|7,43|| align=right|4,655||MBA||29. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26743)||2001 HE38|| align=right|14,3|| align=right|3,044|| align=right|0,087|| align=right|9,15|| align=right|5,311||MBA||30. april 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(26744)||2001 HF43|| align=right|15,5|| align=right|2,307|| align=right|0,158|| align=right|4,97|| align=right|3,502||MBA||16. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26745)||2001 HV45|| align=right|14,4|| align=right|2,795|| align=right|0,125|| align=right|10,09|| align=right|4,673||MBA||17. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26746)||2001 HW46|| align=right|14,6|| align=right|3,192|| align=right|0,197|| align=right|1,04|| align=right|5,701||MBA||18. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26747)||2001 HC47|| align=right|14,3|| align=right|2,565|| align=right|0,083|| align=right|8,89|| align=right|4,107||MBA||18. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26748)||2001 HP50|| align=right|15,5|| align=right|2,272|| align=right|0,093|| align=right|5,67|| align=right|3,423||MBA||23. april 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(26749)||2001 HT52|| align=right|15,4|| align=right|2,428|| align=right|0,123|| align=right|5,81|| align=right|3,782||MBA||23. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(26750)||2001 HJ55|| align=right|13,6|| align=right|2,591|| align=right|0,183|| align=right|15,41|| align=right|4,170||MBA||24. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov